Dette er listen over ryttere og hold der deltager i Post Danmark Rundt 2013.

Noter 

Danmark Rundt